Green kan henvise til:
 Green (golf) – området med kortklippet græs omkring et hul på en golfbane.
 Green (månekrater) – et nedslagskrater på Månens bagside

Geografi 
 Flere stednavne i Danmark
 Green (Arnborg Sogn) – en bebyggelse i Arnborg Sogn, Herning Kommune
 Green (Borbjerg Sogn) – en bebyggelse i Borbjerg Sogn, Holstebro Kommune
 USA
 Green, Californien
 Green, Kansas
 Green, Kentucky
 Green, Ohio
 Green, Oregon
 Green County, Kentucky
 Green County, Wisconsin
 Green Mountains, Vermont

 Green, Utah - flod i Utah

 Antarktis
 Green Glacier i Graham Land
 Green Glacier, Haskell Ridge, Oates Land
 Green Valley, Antarktis, Ellsworth Land

 Green Park, en park i the City of Westminster, central London, England

Musik 
 Green (band), a Chicago band

Album 
 Green (Green-album)
 Green (B'z-album)
 Green (Forbidden-album)
 Green (Steve Hillage-album), 1978
 Green (Ray LaMontagne-album)
 Green (Postman-album), 2006
 Green (R.E.M.-album), 1988
 Green (Hank Roberts-album), 2008
 Green (John Paul Young-album)

Sange 
 "Green" (Brendan James-sang)
 "Green" (Goodshirt-sang)
 "Green", sang af Frank Sinatra fra albummet Frank Sinatra Conducts Tone Poems of Color
 "Green", sang af Throwing Muses fra albummet Throwing Muses
 "Green", sang af Miles Davis fra albummet Aura "Green", sang af Ayumi Hamasaki "Days/Green" fra 2008
 "Green", sang af Orchestral Manoeuvres in the Dark fra albummet History of Modern "Green", sang af The Dandy Warhols fra albummet The Dandy Warhols Come Down''